

Brasile
 Alagoa – comune dello stato del Minas Gerais
 Alagoa Grande – comune dello stato della Paraíba
 Alagoa Nova – comune dello stato della Paraíba

Portogallo
 Alagoa – frazione del comune di Portalegre